Li Chao (ur. 1988) – chiński narciarz klasyczny
 Li Chao (ur. 1989) – chiński szachista